Постл:
 Постл, Дилан Марк (Хорнсвоггл, Своггл; род. 1986) — американский рестлер и актёр.
 Постл, Карел (1769—1818) — чешско-австрийский художник, сценограф, педагог.